Eine Schaltaugenerweiterung (Derailleur Hanger Extension) ist ein kleines, in der Regel aus Aluminium gefertigtes Bauteil, das das Schaltwerk eines Fahrrads nach unten versetzt. Es wird in seiner oberen Bohrung am Schaltauge befestigt und an seiner mit Gewinde versehenen unteren Bohrung wird das Schaltwerk angebracht.

Deutlich bekannter sind die Markennamen RoadLink und GoatLink des US-amerikanischen Herstellers Wolf Tooth sowie, mit Abstrichen, der Name Extended Link des taiwanesischen Herstellers Sunrace, insbesondere Aufkäufer des historischen britischen Unternehmens Sturmey-Archer.

RoadLink und Nachbauten 
Der Wolf Tooth RoadLink ist schon sehr lange in Umlauf und wird von fast jedem (Online-)Händler angeboten. Er versetzt das Schaltauge um 22 mm nach unten und hat den Nennpreis von stolzen 28 €. Inzwischen (2022) gibt es diverse originalgetreue Nachbauten aus China für ab etwa 5 €, die allerdings zumeist mit einer Aluminiumschraube ausgeliefert werden, die mindestens gegen eine stählerne zu tauschen wäre. Daneben versendet der chinesische Hersteller Bikeco seine Wide Range Cassetten mit 40 oder mehr Zähnen unter den Markennamen Bolany und Sunshine mit einem RoadLink-Nachbau als Gimmick, der inzwischen über eine Stahlschraube verfügt. Die Erweiterung Extended Link von Sunrace wird zu UVP 12,95 € angeboten.

Bei Range-Erweiterungen mit sehr deutlicher Vergrößerung des großen Ritzels muss das Teil statt auf 6 Uhr auf 7 oder 8 Uhr eingebaut werden, damit die B-Schraube noch einstellbar bleibt. Theoretisch können auch zwei der Erweiterungen in Reihe geschaltet werden.

Aus China sind, im Niedrigpreisbereich, auch Nachbauten mit größerem Versatz von 28,9 mm oder gar 40 mm in Umlauf, ebenfalls wieder mit Aluminiumschrauben.

Erweiterungen ohne Versatz 
Während die Gewindebohrung zur Anbringung des Schaltwerks beim RoadLink gegenüber der oberen Bohrung wieder genau so weit nach innen versetzt ist wie das Schaltauge, gibt es auch Erweiterungen, in denen beide Bohrungen auf einer Ebene liegen, wie den GoatLink, den GoatLink 11 und den RoadLinkDM von Wolf Tooth zu Nennpreisen von bis zu 37 €. Sie sind dafür gedacht, die sogenannten Direct Mount Links neuerer Schaltwerke, die in der Regel vom Schaltauge nach hinten, zur Position eines Direct Mount Schaltauges, verlaufen, zu ersetzen. Entsprechend können sie nur eingesetzt werden, wenn das Rad ein herkömmliches Schaltauge besitzt, da der Link bei einem Direct Mount Schaltauge nicht zum Einsatz käme. Überdies sind die Erweiterungen hersteller- und ausführungsgebunden.

Da jedoch die werksseitigen Direct Mount Links so gebaut sind, dass sie exakt auf die Position des Schaltauges am Bike passen, sind auch für diese Schaltwerke RoadLink und insbesondere die preiswerteren Alternativen verwendbar, die dann die werksseitigen Links aufnehmen, statt sie zu ersetzen. Überdies gibt es die werksseitigen Links als Ersatzteile oft in verschiedenen Bohrungsabständen, sodass man unter Umständen auf ein preiswerteres Teil aus dem Spektrum des Schaltungsherstellers zurückgreifen kann.

In Direct Mount Schaltwerken liegt die sogenannte B-Achse, um die das Schaltwerk mit der B-Schraube zur Einstellung des Abstandes zwischen Leitrolle und größtem Ritzel (und implizit zur Einstellung der Umschlingung des kleinsten Ritzels) gedreht werden kann, an der (gegebenenfalls imaginären) Position des Direct Mount Schaltauges und nicht an der des herkömmlichen. Insofern ist auch der Direct Mount Link eine (werksseitige) Schaltaugenverlängerung. Seine Position am Schaltauge ist, wie bei RoadLink und ähnlifchen Erweiterungen, starr.

Einzelnachweise 

Fahrradbauteil
Gangschaltung